Die Liste der Naturdenkmale in Burgen nennt die im Gemeindegebiet von Burgen ausgewiesenen Naturdenkmale (Stand 16. Oktober 2013).

Ehemalige Naturdenkmale

Einzelnachweise 

Burgen
!Naturdenkmale